Список хоккейных арен мира от 15000 по вместимости.

Список

Примечания